Clem. — принятое латинское сокращение для авторов:

 Климент Александрийский (ок. 150—215) — святой трёх церквей, христианский богослов и философ.
 Клементс, Фредерик (1874—1945) — американский ботаник.

См. также 
 Clem. Rom.